Fatality puede referirse a:
Fatality, personaje del universo de DC Comics y enemiga de Linterna Verde. 
Fatality (Mortal Kombat), movimiento final en la serie de videojuegos Mortal Kombat donde el ganador de un combate asesina a su oponente.